Футбольный клуб «Талып спорты» (; «Студенческий спорт») — туркменский профессиональный футбольный клуб из Ашхабада, команда Национального института спорта и туризма. Существовал в 2007-2014 годах, 7 сезонов выступал в чемпионате Туркмении на стадионе «Копетдаг».

История 
Высшие достижения: 4-е место в чемпионате Туркмении-2007 и выход в полуфиналы Кубков Туркмении 2008 и 2010 годов.

Клуб был принят в коллективные члены Федерации футбола Туркмении в 2010 году. В сезонах-2010 и 2013 команда занимала последнее место в турнирной таблице. В 2015 году клуб прекратил своё существование.

Примечания

Ссылки 
 Информация о клубе на сайте Weltfussballarchiv 
 Информация о клубе на сайте Soccerway 

Футбольные клубы Туркменистана
Футбольные клубы, расформированные в 2014 году